

Regiony fizyczno-geograficzne 

 Annandale – dolina na Wyżynie Południowoszkockiej

Miejscowości 
Australia:

 Annandale – dzielnica Sydney

Stany Zjednoczone:

 Annandale – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Annandale – miejscowość spisowa w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Annandale – miejscowość spisowa w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax

Nazwisko 
 Annandale, Charles (1843–1915) – szkocki wydawca
 Annandale, Nelson (1876–1924) – szkocki zoolog i antropolog
 Annandale, Tuifeamalo (ur. 1945) – Miss Samoa w 1969